Miejscowości w USA:
 Meadow – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Terry
 Meadow – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Millard
Gminy w USA:
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Meadow (ang. Meadow Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins